Роман Абраменко:
 Абраменко, Роман — советский, российский гандболист, тренер.
 Абраменко, Роман Георгиевич (род. 1974) — российский игрок в мини-футбол, тренер.